Monika Skinder (ur. 19 listopada 2001 w Tomaszowie Lubelskim) – polska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, mistrzyni świata juniorek w sprincie z 2021 roku, wicemistrzyni świata juniorek w sprincie indywidualnym (2019), wicemistrzyni świata młodzieżowców  w sprincie (2022), siedmiokrotna mistrzyni Polski w sprincie (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

Kariera sportowa

Początki 
5 stycznia 2016 po raz pierwszy wystąpiła na zawodach rangi międzynarodowej. Były to zawody FIS w sprincie stylem klasycznym rozgrywane w Szczyrbskim Jeziorze, zawodniczka zajęła w nich 2. miejsce. Pierwszy medal mistrzostw Polski zdobyła 19 marca 2016. Był to srebrny medal w sprincie drużynowym stylem klasycznym, zawodniczka wystartowała w drużynie z Katarzyną Stokfisz.

16 grudnia 2016 Monika Skinder zadebiutowała w zawodach cyklu Slavic Cup, będących częścią Pucharu Kontynentalnego. Były to zawody w sprincie stylem klasycznym rozgrywane w Szczyrbskim Jeziorze, zawodniczka zajęła w nich 16. miejsce.

11 lutego 2017 Monika Skinder zdobyła złoty medal mistrzostw Polski w sprincie stylem dowolnym. Zawodniczka miała wówczas 15 lat, była uczennicą trzeciej klasy gimnazjum. Została tym samym najmłodszą w historii mistrzynią Polski w biegach narciarskich.

W sezonie 2017/2018 została powołana do kadry młodzieżowej. 6 stycznia 2018 obroniła złoty medal mistrzostw Polski w sprincie. Tym razem zawody zostały rozegrane stylem klasycznym, który był uznawany za jej słabszy styl. Zawodniczka zwyciężyła zarówno w biegu finałowym, jak i w kwalifikacjach.

Uczestniczyła w Mistrzostwach Świata Juniorów 2018. 28 stycznia wystartowała w eliminacjach sprintu stylem dowolnym. Początkowo została sklasyfikowana na 16. miejscu, jednak została zdyskwalifikowana za ominięcie płotka na zakręcie. Dwa dni później zajęła 60. miejsce w biegu na 5 km stylem klasycznym. 3 lutego zajęła 12. miejsce w sztafecie 4 × 3,3 km. Zawodniczka pobiegła w pierwszej zmianie (stylem klasycznym), kończąc ją na 15. pozycji. Polska sztafeta była najmłodsza ze startujących drużyn.

Znalazła się w szerokiej kadrze na igrzyska olimpijskie w Pjongczangu, jednak ostatecznie nie została włączona do kadry. Tuż po igrzyskach zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata. Był to sprint stylem dowolnym rozgrywany 3 marca 2018 w Lahti. Zawodniczka zajęła w nim 55. miejsce.

Sezon 2018/2019 
Pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata zdobyła 12 stycznia 2019 w Dreźnie, w sprincie stylem dowolnym. W eliminacjach zajęła 29. miejsce i awansowała do ćwierćfinału. W swoim biegu ćwierćfinałowym zajęła czwartą pozycję i w całych zawodach została sklasyfikowana na 20. miejscu. Dzień później rozegrane zostały sprinty drużynowe, w których wystartowała wraz z Izabelą Marcisz. Polki zostały zdyskwalifikowane w półfinale za utrudnianie przez Marcisz biegu rywalkom.

11 lutego 2019 zdobyła brązowy medal Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w Sarajewie w biegu na 7,5 km stylem klasycznym. Do zwyciężczyni, którą była Anja Weber, straciła 48,4 s. Trzy dni później na tej samej imprezie zdobyła złoty medal w sprincie stylem klasycznym.

Mistrzostwa świata – Seefeld 2019 
W niedzielę 24 lutego 2019 roku odbył się sprint drużynowy stylem klasycznym (6x1,30 km). Na pierwszej, trzeciej i piątej zmianie biegła Justyna Kowalczyk, natomiast Monika Skinder na drugiej, czwartej i szóstej zmianie. Polki zajęły w swoim biegu półfinałowym 5. miejsce, przedostatnie premiowane awansem i zakwalifikowały się do finału, w którym zajęły 10. miejsce. W biegu brała udział trenerka Justyna Kowalczyk i zawodniczka Monika Skinder.

W czwartek 28 lutego 2019 roku odbył się bieg sztafetowy 2x5 km stylem klasycznym i 2x5 km stylem dowolnym. Polki biegły w składzie: pierwsza zmiana Monika Skinder (styl klasyczny), druga zmiana Justyna Kowalczyk (styl klasyczny), trzecia zmiana Izabela Marcisz (styl dowolny), czwarta zmiana Urszula Łętocha (styl dowolny). Polska drużyna zajęła 13. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski 
W tabeli przedstawiono wyłącznie pozycje medalowe. Źródło:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Monika Skinder na stronie FIS 

Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 2001
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Ludzie urodzeni w Tomaszowie Lubelskim